Bogoran (Kampak)
 Bogoran (Sapuran)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing